Breiteich heißen folgende geographischen Objekte:

 Breiteich (Raubling), Ortsteil der Gemeinde Raubling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Breiteich (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern
 Breiteich (Gemeinde Freinberg), Ort bei Freinberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich